MVP steht für:
 Mecklenburg-Vorpommern
 Memelländische Volkspartei, eine Partei im Memelland
 Kleinste überlebensfähige Population (Minimum Viable Population), kleinste überlebensfähige Population in der Biologie
 Minimum Viable Product, engl. für minimal funktionsfähiges Produkt, umfasst die unbedingt erforderlichen Basisfunktionen eines Produkts 
 Most Valuable Player, eine Auszeichnung für den „wertvollsten“ Spieler in einer Mannschaftssportart
 Microsoft MVP (Most Valuable Professional), eine Auszeichnung der Firma Microsoft 
 Model View Presenter ein Architekturmuster ähnlich dem MVC in der Software-Entwicklung
 Minimum-Varianz-Portfolio, ein Begriff aus der Portfoliotheorie
 Montel Vontavious Porter, ein US-amerikanischer Wrestler
 Multi-View Process Modelling, eine Prozessmodellierungssprache
 MVP-Cup, einen Badmintonwettbewerb; siehe Europa gegen Asien
 Fabio Alberto León Bentley Airport (IATA-Code), Flughafen von Mitú, Departamento Vaupés, Kolumbien
 Major Vault Protein, Hauptprotein der Vault-Organellen

mvp steht für:
 Duri (Sprache) (ISO-639-3-Code), auf Sulawesi gesprochene austronesische Sprache

Abkürzung